Mtschedlidse ist der Familienname folgender Personen:

 Guram Mtschedlidse (1931–2009), georgischer Biologe
 Lewan Mtschedlidse (* 1990), georgischer Fußballspieler
 Nana Mtschedlidse (1926–2016), georgische Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Tamas Mtschedlidse (* 1993), georgischer Rugby-Union-Spieler